Le nom Jakub Novák peut faire référence à :
 Jakub Novák (né en 1988), un coureur cycliste slovaque ;
 Jakub Novák (né en 1990), un coureur cycliste tchèque.